Il doppio  dell'Aegean Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Karol Beck e Jaroslav Levinský erano i detentori del titolo, ma Beck ha partecipato al Prosperita Open 2010 e Levinský quest'anno non ha partecipato.

Dustin Brown e Simon Stadler hanno battuto in finale 7-6(4), 6-7(4), [10-7] Jonathan Marray e Jamie Murray.

Teste di serie 

 Jonathan Marray /  Jamie Murray (finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

 Jonathan Erlich /  Harel Levy (primo turno) 
 Rik De Voest /  Lu Yen-Hsun (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Aegean Tennis Cup 2010